El nombre Yang Yang puede referirse a las siguientes personas:

Yang Yang, actor chino;
Yang Yang, jugador de bádminton chino.